Typisierung bezeichnet:

 als Typifikation das System und den Vorgang des Einteilens von Gegenständen in Typen, siehe Klassifikation
 in Technik und Recht die Prüfung auf Vorschriftsmäßigkeit von Waren, Geräten und Ähnlichem, siehe Bauartzulassung
 Typisierung (Informatik), die Zuweisung eines Objekts einer Programmiersprache (zum Beispiel einer Variable) zu einem Datentyp
 in der empirischen Sozialwissenschaft ein Denkschema, siehe Deutungsmuster
 in den sozialwissenschaftlichen Handlungstheorien auf Personen und Handlungen bezogene Verallgemeinerungen und reduzierende Konstrukte, siehe Soziale Realität
 in der Medizin die Erkennung und Speicherung bestimmter Merkmale zur Aufnahme in eine Spenderdatenbank, zum Beispiel bei Stammzelltransplantationen
 ebenfalls in der Medizin die molekularbiologische Einteilung der Krankheitserreger